Герлосберг () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Швац. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Кершдорфер.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля